Кариуки — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кариуки, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кариуки, Джон — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.
 Кариуки, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кариуки, Джулиус (род. 1961) — кенийский бегун на средние дистанции, олимпийский чемпион.
 Кариуки, Питер (род. 1977) — кенийский боксёр.
 Кариуки, Самуэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кариуки, Симон — кенийский бегун на длинные дистанции.